Иван Радев Мажовски е български зограф от Македония, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Иван Мажовски е роден в мияшката паланка Лазарополе, Дебърско, Македония в 1856 година. Заедно с братята учи образопис при баща си Радул Мажовски. Рисува с братята си по църквите в Македония. С братята си Исая Мажовски и Йосиф Мажовски рисува иконите в „Света Петка“ в Горна Белица и „Свети Никола“ в Радожда.

Родословие

Литература 
 Чокревска-Филип, Јасмина. Зографите Радеви Мажовски од Лазарополе, Прилози, одделение за општествени науки XL 1, Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопје 2009, 119-141.

Бележки 

Родени в Лазарополе
Български творци от Македония
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа